Рахманов, Рагиб Рамиз оглы () (, , АзССР, СССР) — учёный-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории геолого-геохимической оценки прогнозных ресурсов углеводородов НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР.

Биография 
Родился 1934 г. в г. Баку в семье нефтяника. В 1953 г. после окончания Бакинской общеобразовательной школы № 164 поступил в геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института им. М.Азизбекова (ныне Азербайджанская Нефтяная Академия). В 1958 г. окончил институт по специальности горный инженер-геофизик.

1958—1965 гг. — техник, геофизик, старший инженер и старший научный сотрудник Азербайджанского Научно-Исследовательского Института по добыче нефти.

1963 г. — защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Изучение литолого-коллекторских свойств и перспектив нефтегазоносности меловых отложений Прикаспийско-Кубинской области Азербайджана по данным промысловой геофизики».

1965—1967 — руководитель лаборатории интерпретации материалов промысловой геофизики Азербайджанского филиала ВНИИГеофизики.

1967—1969 гг. — Индия, штат Ассам. Руководитель службы интерпретации промыслово-геофизических материалов «Комиссии по нефти и природному газу».

1969—1982 гг. — заведующий сектором Азербайджанского филиала ВНИИГеофизики.

1982—1985 гг. — Народная Республика Мозамбик. Главный инженер-руководитель работ по прогнозной оценке запасов углеводородного сырья.

1985—1992 гг. — заведующий лабораторией совместной интерпретации скважинных и полевых геофизических исследований АзВНИИГеофизики.

1988 г. — на заседании специализированного Совета при Институте геологии АН Азербайджанской ССР защитил докторскую диссертацию на тему: «Закономерности формирования и размещения областей нефтегазо- образования и зон нефтегазонакопления в мезозойских отложениях Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна».

1992 г. — первый заместитель директора АзНИИГеофизики по научной и производственной работе.

1992—2003 гг. — директор АзНИИГеофизики (ГНКАР).

1993 г. — профессор Азербайджанской Национальной творческой Академии.

2003—2012 гг. — главный научный сотрудник, руководитель лабораторией Научно-исследовательского института геофизики «Управления геофизики и геологии» ГНКАР.

С 2012 г.- ведущий научный сотрудник лаборатории геолого-геохимической оценки прогнозных ресурсов углеводородов НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР.

Научная и общественная деятельность 
Сфера научной деятельности — проблема установления закономерностей формирования и размещения залежей нефти и газа в мезокайнозойских отложениях Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна. Выбор мест заложения глубоких скважин на структурах в зависимости от литолого- фациального состава осадочных пород нижнего плиоцена. Совместно с соавторами он рекомендовал ряд перспективных структур в Евлах-Агджабединском для проведения поисково-разведочных работ.

Рекомендации были подтверждены на пл. Зардоб и Джафарлы, где была установлена нефтегазоносность эоценовых отложений. Проводил комплексный анализ материалов геофизических и геологических исследований в Среднекуринской и Нижнекуринской впадинах с целью выявления возможных нефтегазоносных объектов в эффузивных и осадочных образованиях верхнего мела и гранулярных коллекторах нижнего плиоцена.

Разработанные им методы оценки характера насыщенности сложнопос- троенных коллекторов мезозоя по комплексным данным геофизических исследований скважин нашли практическое применение в производственных и научно-исследовательских организациях Азербайджанской Республики. Совместно с альянсом ВР-Statoil, а также с нефтегазовым акционерным обществом Petro-Fina были проведены исследования по миграции и накопленного углеводородов в Южно-Каспийском бассейне, выяснена зависимость миграции и аккумуляции УВ от температуры и пластового давления, проведена интерпретация сейсмических и промыслово-геофизических материалов в целях прогнозирования наличия коллекторов и характера их насыщенности в отложениях ПТ нижнего плиоцена отдельных площадях Бакинского архипелага.

Во время работы в Ассамском проекте Индии занимался решением вопросов выделения нефтенасыщенных коллекторов и оценки подсчетных параметров по месторождениям Лаква, Рудросагар, Гелеки.
Им были обобщены и проанализированы сейсмические, геологические и промыслово-геофизические материалы по суше и шельфу Мозамбикского бассейна. В итоге этих работ территория суши и шельфа Мозамбика была разделена на перспективные блоки, которые в дальнейшем были представлены на тендерные торги.

Выступал с докладами на Всесоюзном совещании-семинаре «Нефтегазоносность больших глубин и грязевой вулканизм»(Баку, 1989 г.), на XII Турецком геофизическом конгрессе (Анкара, 1991 г.), I—IV и VII Геофизической конференции Азербайджана (Баку, 1996, 1998, 2000, 2002, 2010 гг.), I Международной конференции «Углеводородный потенциал больших глубин: энергетические ресурсы будущего-реальность и прогноз» (Баку,2012 г.), Международной конференции «Комплексный подход к выявлению углеводородных ресурсов» (Баку, 1912 г).

Побывал в научных командировках в Турции, США, Великобритании, Иране.

Член партии «Ени Азербайджан» с 2002 г.

Зам. председателя Специализированного Ученого Совета по присуждению ученых степеней и званий при Азербайджанской Нефтяной Академии (1995-1999 гг.).

Председатель Ученого Совета АзНИИГеофизики (1992-2003 гг.).

Член бюро Национального геофизического и геологического Комитетов Азербайджанской Республики (1992-2003 гг.).

Президент Общества геологов-нефтяников Азербайджанского отделения Американской ассоциации геологов-нефтяников (2002-2003 гг.).

Член редакционных коллегий журналов «Геолог Азербайджана» (2001-2014 гг.) и «Новости геофизики в Азербайджане» (1997-2003 гг.).

Педагогическая деятельность 
1978—1982 гг. — читал лекции по промысловой геофизике в Азербайджанском институте нефти и химии.

В Индии подготовлены кадры для самостоятельной работы в области интерпретации промыслово-геофизических материалов.

Награды 
Почетная Грамота Посольства СССР в Индии (1969 г.).
Почетная Грамота Министерства Геологии СССР и Посольства СССР в Народной Республике Мозамбик (1985 г.).

Почетная Грамота Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (1999 г.).
Решением Комитета по присуждению премий Международного научного центра «Вектор» награждён дипломом «Знаменитый нефтяника XXI века» (диплом № 142, Баку, 2003 г.).

Монографии и книги 
 Рахманов Р. Р. Закономерности формирования и размещения зон нефтега-зонакопления в мезозойских отложениях Азербайджана. — Баку: Изд-во «Элм»,1985, 108с.
 Группа авторов, в том числе Р. Р. Рахманов. Геофизические исследования в Азербайджане (состояние, результаты, перспективы). — Баку : Изд-во «Шарг-Герб»,1996, 400с.
 Рахманов Р. Р., Хеиров М. Б. и др. Перспективы нефтегазоносности мезокайнозойских отложений Междуречья Куры и Габырры. — Баку: Изд-во «Нурлан», 2001, 216 с.
 Керимов К. М., Рахманов Р. Р. и Хеиров М. Б. Нефтегазоносность Южно-Каспийской мегавпадины. — Баку: Изд-во «Адыльоглы», 2001, 317с.
 Рахманов Р. Р. Закономерности формирования и размещения залежей нефти и газа в мезокайнозойских отложениях Евлах-Агджабединского прогиба.-Баку: Изд-во «Текнур» , 2007, 191с.
 Рахманов Р. Р. Углеводородный потенциал шельфа Каспийского моря и сопредельных территорий суши Азербайджана. — Баку: Изд-во «Текнур», 2009, 318 с.
 Рахманов Р. Р. Перспективы нефтегазоносности мелководной зоны Азербайджанской части Каспийского моря. — Баку: Изд-во «Ганун», 2011, 126 с.
 Рахманов Р. Р. Углеводородный потенциал Азербайджанской Республики: современное состояние, проблемы и пути решения. — Баку: Изд-во «Ганун», 2011, 51с.
Автор более 100 опубликованных статей как на Родине, так и за рубежом, 2 брошюр, 2 патентов на изобретение.

Ссылки 
 Геофизики Азербайджана: Кто есть кто. Баку, 1998, с. 64.
 Mirzəyev M., Mirzəliyev C. «Qara qızıl» ağ səadət rəngində, 2-ci kitab. Bakı, «Azərbaycan» nəşr., 2001, s.120-122.
 Ученые геологи и геофизики Азербайджана, Баку, «Nafta-Press», 2004, с. 299—300.
 Мирзоев М. Газета «Вышка», 2004, 17 сентября.
 Энциклопедический альбом нефти и газа России — история в лицах и свершениях. Москва, НИКА-Д, 2012, с.719.
 Журнал «АНХ», 2014, № 9, с.62-63.

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Доктора геолого-минералогических наук
Геофизики Азербайджана
Геофизики СССР